Третий Чемпионат мира по регби проходил в ЮАР с 25 мая по 24 июня 1995 года. После того, как в начале 90-х годов XX века режим апартеида в ЮАР был ликвидирован, и в стране прошли свободные выборы, которые выиграл чернокожий правозащитник Нельсон Мандела, с ЮАР были сняты международные санкции, из-за которых сборная ЮАР пропустила первые два мировых первенства. Международный совет регби не только допустил сборную ЮАР к участию в чемпионатах мира, но и доверил Южно-Африканской республике проведение очередного, третьего по счёту турнира. Впервые все игры чемпионата мира прошли в одной стране. Чемпионат выиграла сборная хозяев, обыгравшая в  финале команду Новой Зеландии.

Участники 
Восемь мест из 16 автоматически получили четвертьфиналисты прошлого чемпионата мира — Новая Зеландия, Франция, Канада, Австралия, Западное Самоа, Ирландия, Англия и Шотландия. Девятую путёвку получила команда хозяев — сборная ЮАР. Остальные 7 путёвок были разыграны в пяти континентальных отборочных турнирах.

В европейском квалификационном турнире участвовала 21 сборная, в том числе впервые сборные бывших республик СССР — Россия, Грузия, Латвия и Литва. Турнир проводился по сложной многоступенчатой схеме. Сборная России вышла во второй раунд, где уступила румынам. Три победителя — Италия, Румыния и Уэльс — завоевали путёвки на чемпионат мира.

В африканской зоне двухступенчатый турнир выявил победителя — сборную Кот д’Ивуара, которая сумела опередить участника обоих прошлых первенств сборную Зимбабве и получила путёвку на чемпионат.

В зоне Океании в борьбе за путёвку участвовали лишь две команды. По итогам двух стыковых матчей сборная Тонга первенствовала над сборной Фиджи.

В зоне Америки победители североамериканской и южноамериканской квалификации сборные США и Аргентины в стыковых матчах разыграли путёвку на чемпионат. В обеих встречах аргентинцы взяли верх, впервые оставив сборную США за бортом чемпионата мира.

В азиатском отборочном турнире победители двух круговых турниров Япония и Республика Корея определили участника чемпионата в финале, победу в котором праздновали японцы.

Регламент турнира 

16 команд-участников были поделены на 4 группы, по 4 команды в каждой. За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — одно и ноль очков — за поражение. Две лучшие команды из группы выходили в четвертьфинал, далее соревнования шли по системе с выбыванием.

Города и стадионы 

Матчи в группе А проходили на стадионах городов Кейптаун, Порт-Элизабет и Стелленбос, группы B в Дурбане и Ист-Лондоне, группы С в Йоханнесбурге и Блумфонтейне, группы D — в Претории и Рустенбурге.

Матч открытия ЮАР — Австралия прошёл 25 мая на стадионе Кейптауна Newlands в присутствии 51 тысячи человек.

Четвертьфиналы состоялись в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане и Претории; полуфиналы — в Кейптауне и Дурбане. Матч за 3 место прошёл 22 июня в Претории, финал — в Йоханнесбурге 24 июня на стадионе Ellis Park в присутствии 65 тысяч человек. Средняя посещаемость турнира составила 31 250 человек.

Результаты

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоги 
 Венцом турнира стал финал в исполнении сборных ЮАР и Новой Зеландии, не проигравших на турнире до того ни одного матча. К перерыву хозяева вели 9-6, однако во второй половине новозеландцы сравняли счёт. Основное время матча закончилось вничью 9-9, было назначено дополнительное время. В первом дополнительном тайме команды обменялись штрафными и лишь в последнем, четвёртом тайме матча дроп-гол Джоэла Странски принёс победу хозяевам. Президент страны Нельсон Мандела, одетый в регбийку сборной ЮАР и соответствующую бейсболку, вручил кубок капитану команды Франсуа Пинару, белокожему африканеру. Этот момент стал знаковым символом объединения страны и примирения различных рас ЮАР. После матча некоторые члены делегации Новой Зеландии говорили, что отдельные игроки их сборной жаловались на желудочное недомогание и даже обвиняли хозяев в умышленном отравлении, однако никаких доказательств представлено не было.
 Сборная Новой Зеландии установила рекорд чемпионатов мира по числу очков, набранных в одном матче — 145 в поединке с японцами. Тот же матч принёс установление и двух индивидуальных рекордов — Марк Эллис сделал шесть попыток, а Саймон Калхейн набрал 45 очков. Все три рекорда не побиты до настоящего времени. Наибольшее число очков за весь турнир принёс своей команде француз Тьерри Лакруа — 112.
 Серьёзной драмой обернулся матч группового этапа между командами Тонга и Кот-д'Ивуаром: в разгар одной из схваток игрок сборной Кот-д'Ивуара Макс Брито был буквально раздавлен несколькими игроками. Его доставили в больницу, где врачи установили диагноз: перелом шейных позвонков. С тех пор Макс Брито остался парализованным и прикованным к инвалидной коляске, а финансовую помощь ему не оказывал почти никто из игроков или организаций.

В искусстве 
 В 2009 году вышел художественный фильм Клинта Иствуда «Непокорённый» (), посвящённый чемпионату и политической обстановке в период его проведения. Нельсон Мандела (Морган Фримен), борец за права чернокожего населения ЮАР, становится президентом республики. Президент Мандела мечтает преодолеть в стране последствия расовой сегрегации, он прилагает огромные, не понимаемые и не одобряемые даже многими его старыми соратниками, усилия, дабы сплотить в единую нацию всех южноафриканцев, вне зависимости от цвета кожи и тяжёлого багажа истории расового противостояния. Одним из символов этого противостояния оказывается историческое противопоставление в ЮАР двух видов спорта: футбола как «примитивной забавы для чёрных» и регби, спорта белых, «игры хулиганов, в которую играют джентльмены». Мандела обращается к идее добиться для «Спрингбокс», которые до того были одним из символом апартеида, статуса общенационального достояния. Президент призывает игроков выиграть домашний чемпионат мира, который должен состояться на второй год его правления. Проводником идей Манделы в команде становится капитан Франсуа Пинар (Мэтт Деймон), ведущий сборную к победе.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионатов мира по регби

Чемпионат мира по регби 1995
1995 год в регби
Международные соревнования по регби в ЮАР
Спорт в ЮАР в 1995 году
Май 1995 года
Июнь 1995 года
Чемпионаты мира в ЮАР
Регби